Toponímia:
 Robledo (Albacete), municipi al nord de la província d'Albacete 
 Robledo (Zamora), localitat pertanyent al municipi de Puebla de Sanabria, a la província de Zamora (Espanya)
 El Robledo, municipi de la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Robledo de Chavela, municipi de la Comunitat de Madrid    
 Robledo de Corpes, municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-la Manxa
 Robledo del Mazo, municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Campo de Robledo, comarca de la província de Salamanca (Castella i Lleó) 
 Castaño del Robledo, poble de la província de Huelva (Andalusia), que pertany a la comarca de Sierra de Huelva
 Castillejo de Robledo, municipi de la província de Sòria, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 San Miguel del Robledo, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Biografies:
 Carlos Robledo Puch (Buenos Aires, 1952), assassí en sèrie argentí
 Carmelo Robledo (1912 – ~1981), boxejador argentí guanyador de la medalla d'or als Jocs Olímpics d'estiu de 1932
 Jorge Robledo Oliver o George Robledo (Iquique, 1926 - Viña del Mar, 1989), futbolista xilè 
 José Luis Romero Robledo (Madrid, 1945), futbolista i entrenador de futbol madrileny
 Josefina Robledo Gallego (València, 1897 - Godella, 1972), guitarrista valenciana
 Melchor Robledo (província de Segòvia, 1510 - Saragossa, 1586), compositor aragonès